Els setzens Jocs Mediterranis es van celebrar a Pescara (Itàlia), del 25 de juny al 5 de juliol de 2009. Hi van participar 23 estats mediterranis que s'enfrontaren en 28 esports.

Referències 

2009
Competicions esportives a Itàlia
Competicions esportives del 2009
Pescara
Esport als Abruços